O Vida Loca Show foi um programa de entretenimento da televisão brasileira, apresentado por Fernando Muylaert.

Conteúdo 
São apresentadas reportagens curiosas e diferenciadas com uma visão divertida e descontraída, levando ao público jovem informação e conteúdo em uma linguagem dinânima e diferenciada.

Fernando Muylaert também recebe convidados especiais em seu apartamento, onde situações inusitadas acontecem, interagindo e complementando as matérias.

O programa chega em sua segunda temporada, com temáticas mais adultas, priorizando a informação, sem perder o toque maluco e bem humorado.

Programas de variedades do Brasil
Programas do Multishow